Интегралом Ферми — Дирака с индексом j называется функция, определяемая как

 

Это альтернативное определение для полилогарифма:

 

В частности:

 

Интеграл получил наименование в честь Энрико Ферми и Поля Дирака.

См. также 
 Неполный интеграл Ферми — Дирака
 Статистика Ферми — Дирака
 Полилогарифм
 Гамма-функция

Ссылки 
 GNU Scientific Library – Reference Manual
 Fermi-Dirac and Bose-Einstein Integrals на NIST Digital Library of Mathematical Functions

Специальные функции
Статистическая физика
Объекты, названные в честь Энрико Ферми
Объекты, названные в честь Поля Дирака